Каминская — женская форма русской фамилии Каминский.

 Известные носители 
 Каминская, Анна (род. 1975) — порноактриса, более известная как Никита Гросс.
 Каминская, Берта Абрамовна (1853—1878) — русская революционерка, народница.
 Каминская, Валентина Валентиновна (род. 1987) — белорусская лыжница.
 Каминская, Дина Исааковна (1919—2006) — советский адвокат и правозащитник
 Каминская, Наталия Петровна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда, бригадир полеводов. 
 Каминская, Оксана Викторовна (род. 1966) — советская, российская актриса театра и кино.
 Каминская, Полина — псевдоним Старовойтовой Ларисы Владимировны, писателя-фантаста, соавтора книг Ника Перумова.
 Каминская, Слава Витальевна (род. 1986) — украинская певица, участница женской поп-группы «НеАнгелы» (2006—2021).
 
 Каминская, Эстер-Рохл (1868—1925) — еврейская актриса и театральный деятель. Двойная фамилия 
 Каминская-Дульская, Елизавета Ивановна (1899—1995) — советская учёная.

 См. также 
 Каминска, Ида (1899—1980) — польская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1966 году, дочь Эстер Каминской.
 Каменская